Henry Compton ist der Name folgender Personen:

* Henry Compton, 1. Baron Compton (1544–1589), englischer Adliger und Politiker
 Henry Compton (Politiker) (um 1584–??), englischer Politiker 
 Henry Compton (Bischof) (1632–1713), englischer Geistlicher, Bischof von London
 Henry Compton (Schauspieler) (Charles Mackenzie; 1805–1877), britischer Schauspieler
 Henry Combe Compton (1789–1866), britischer Politiker
 Henry Francis Compton (1872–1973), britischer Politiker